Валенти́н Рожко́в:
 Рожков, Валентин Алексеевич (1936—2022) — советский океанолог.
 Рожков, Валентин Фёдорович (род. 1946) — украинский артист оперетты.